Tygrys azjatycki (Panthera tigris)
 (13096) Tigris – planetoida
 AMD Tigris – platforma mobilna
 Tigris – historyczny gwiazdozbiór

Zobacz też 
 Tygrys (ujednoznacznienie)